Poul Pedersen er navnet på flere personer:

 Poul Pedersen (præst) (1550-1616) – dansk skolemand og præst
 Poul Pedersen (digter) (-1697-) – dansk digter
 Poul P.M. Pedersen (1898-1983) – dansk forfatter og journalist
 Poul Pedersen (direktør) (1917-2000) – dansk ingeniør og direktør
 Poul O. Pedersen (1918-1980) – dansk amtsskatteinspektør, cand.oecon.
 Poul Trier Pedersen (1921-2012) – dansk journalist, redaktionschef i Danmarks Radio
 Poul Pedersen (filmfotograf) 1925-2003 – dansk filmfotograf
 Poul Pedersen (fotograf) (født 1928) – dansk fotograf
 Poul Pedersen (fodboldspiller) (1932-2017) – dansk fodboldspiller
 Poul Pedersen (maler) (født 1933) – dansk kunstmaler
 Poul Erik Pedersen (1947-2012) – dansk økonom
 Poul Pedersen (arkæolog) (født 1947) – dansk klassisk arkæolog

Se også 
 Poul Petersen